Голлен (VII век) — святой из Денбишира. День памяти — 21 мая.
 
Имя святого Голлена (Gollen), или Коллена (Collen), или Колана (Colan) из Денбихшира  связано также с Уэльсом, Гластонбери и Римом. Имя Коллен означает ореховое дерево.
 
Сохранилось его Житие XVI века, написанное на валлийском, но его историчность остаётся под сомнением. Согласно этому житию, святой Голлен выиграл спор у язычника сарацина, состоявшийся в присутствии папы Римского, после чего отправился в Корнуолл и Гластонбери. Он победил злую великаншу в долине около нынешнего Лланголлена, что позволило вернуться людям в те края. Помимо города Лланголлен (Clwyd) в Денбишире, имя Голлена носит церковь святого Колана в Корнуолле и, быть может, церковь в , что в Финистере, Бретань.

Литература
 Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
 Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of Saints. Oxford: Oxford University Press.

Ссылки
 Кельтские и староанглийские святые 
 
Святые Бретани
Святые Корнуолла
Римские святые
Святые Уэльса
Христианские святые VII века
Католические святые
Святые по алфавиту